Clementina – nome proprio di persona italiano femminile
 Clementina – nome comune di Citrus × clementina
 Clementina – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Via Clementina – antico nome di Via del Babuino, strada di Roma
 Accademia Clementina – altro nome della Accademia di belle arti di Bologna
 252 Clementina – asteroide della fascia principale
 Il fiore e le spade (Clementina) – romanzo di Alfred Edward Woodley Mason del 1901

Pagine correlate 
 Clementino